Personen
 José Rizal (1861-1896), Filipijnse schrijver en activist
 Paciano Rizal (1851-1930), Filipijnse generaal en oudere broer van José

Geografie
 Rizal (provincie), een provincie in de Filipijnen
 Rizal (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan
 Rizal (Kalinga), een gemeente in de Filipijnse provincie Kalinga
 Rizal (Laguna), een gemeente in de Filipijnse provincie Laguna
 Rizal (Nueva Ecija), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Ecija
 Rizal (Occidental Mindoro), een gemeente in de Filipijnse provincie Occidental Mindoro
 Rizal (Palawan), een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan
 Rizal (Zamboanga del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga del Norte

Overig
 José Rizal University, particulier onderwijsinstituut in de Filipijnen
 Rizal Memorial Coliseum, overdekte (sport-)arena in Manilla (Filipijnen)
 Rizal Memorial Sports Complex, sportcomplex in Manilla (Filipijnen)
 Rizal Memorial Stadium, stadion in Manilla (Filipijnen)
 Rizal Park, park in Manilla (Filipijnen)